— название биологических таксонов:
  — род млекопитающих из отряда сумчатые саблезубые.
 , синоним рода растений .